(né en 1997), footballeur suisse ;
 Albian Ajeti (né en 1997), footballeur suisse ;
 Arlind Ajeti (né en 1993), footballeur suisse ;
  (né en 1989), footballeur norvégien ;
  (1977–2005), journaliste kosovar ;
  (né en 1917), linguiste kosovaro-albanais ;
  (1935–2005), actrice kosovaro-albanaise ;
  (né en 1960), footballeur kosovaro-albanais.